Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Arias che ha battuto in finale Francesco Cancellotti 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Jimmy Arias (campione)
 John Alexander (primo turno)
 Hans Gildemeister (primo turno)

 Mike De Palmer (secondo turno)
 Víctor Pecci (primo turno)
 Dominique Bedel (primo turno)
 Thomas Högstedt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1983